Georg Fraenkel ist der Name folgender Personen:

* Georg Fraenkel (Philologe) (Georg Hermann Ottomar Fraenkel; 1880–??), deutscher Philologe 
 Georg Fraenkel (Jurist) (1886–1978), deutscher Rechtsanwalt 

Siehe auch:
 George Kessler Fraenkel (1921–2009),  US-amerikanischer Chemiker